Монтейро () — португальське прізвище.

Відомі носії:

 Ромуло Боржес Монтейро (1990) — бразильський футболіст
 Феліпе Монтейро (1989) — бразильський футболіст
 Веллінгтон Монтейро (1978) — бразильський футболіст

Португальські прізвища